Барсов, Алексей:
 Барсов, Алексей Владимирович (род. 1966) — узбекский шахматист, гроссмейстер (2000).
 Барсов, Алексей Кириллович (1673—1736) — российский литератор, переводчик, педагог, типограф.